Le nom de Nitendi peut faire référence à deux îles des Salomon :
 Nendo
 Vanikoro désigné parfois sous le nom îles Nitendi